Jan Bergström kan avse

 Jan Bergström (direktör) (1924–2001), ingenjör och direktör
 Jan Bergström (paleozoolog) (1938–2012), geolog och paleozoolog
 Jan Bergström (tandläkare) (född 1938), tandläkare
 Jan Bergström (militär född 1944) (född 1944), militär
 Jan Bergström (militär född 1945) (född 1945), militär
 Jan-Erik Bergström (född 1944), konstnär
 Janne Bergström Johannes "Janne" Bergström (1851–1940), vattenkraftsbyggare